Волхонщина — название населённых пунктов.

Россия 
 Волхонщина — село в Пичаевском районе Тамбовской области.
 Волхонщина — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.